Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Clippers de Los Angeles, au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur de l'équipe est actuellement occupé par Tyronn Lue.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Clippers de Los Angeles